«А цыга́н идёт» — романс Андрея Петрова на слова Редьярда Киплинга в переводе Григория Кружкова, который впервые прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984). Также известен по первым двум словам текста — «Мохнатый шмель».

Слова песни представляют собой сильно сокращённую версию перевода Кружкова, который называется «За цыганской звездой». Исходное стихотворение Р. Киплинга The Gipsy Trail («Цыганская тропа») было опубликовано в номере журнала The Century за декабрь 1892 года. В 1919 году Киплинг включил его в полное собрание своих стихотворений (Inclusive Edition of Rudyard Kipling’s Verse).

Вместо «цыганской звезды кочевой» в оригинале стихотворения упоминается «цыганский паттеран» (Romany patteran) — путеводный знак из двух перекрещённых растений разных пород. Стихотворение Киплинга вместе с пояснением о паттеране упоминается в романе Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома».

В фильме песню исполняет под гитару купец Сергей Сергеевич Паратов, которого сыграл Никита Михалков. Романс исполняется им на пароходе «Ласточка» для Ларисы Дмитриевны Огудаловой, причём два раза и в разных вариантах — лирическом (в 1 серии) и разудалом, в сопровождении цыганского хора (во 2 серии). Съёмки этих сцен проходили в октябре 1983 года в Костроме.

По сюжету двусмысленный текст песни и сама мелодия становятся «музыкальным символом того соблазна, который позвал Ларису в безоглядное счастье» и который «обернулся холодным, трезвым и безнадёжным утром».

После успеха «Жестокого романса» в союзном прокате песня стала шлягером и была выпущена на гибкой пластинке фирмой «Мелодия». Впоследствии Михалков периодически исполнял её на концертных выступлениях и в телепередачах. Песню также включили в свой репертуар Э. А. Хиль и хор Турецкого.

После того, как по телевидению прозвучали воспоминания одного из однокурсников Дмитрия Медведева о том, как однажды на свадьбе друга тот переоделся цыганом и спел песню «Мохнатый шмель», к третьему президенту России на длительное время приклеилось прозвище «Шмель».

Примечания 

Песни по алфавиту
Русские романсы
Песни из кинофильмов
Песни 1983 года
Стихотворения Редьярда Киплинга
Песни СССР
Песни, написанные Андреем Петровым
Песни Эдуарда Хиля
Цыгане в искусстве и культуре